Säsongen 2022 är IFK Göteborgs 117:e säsong, deras 90:e och 46:e raka i Allsvenskan. De tävlar i Allsvenskan 2022 och Svenska cupen 2021/2022. Tävlingssäsongen började med gruppspelet i Svenska cupen i februari och därefter ligaspelet som startade i april och avslutas i november.

Spelare

Spelartruppen 2022

Utlånade spelare

Resultat

Träningsmatcher

Allsvenskan

Ligatabell

Matcher

Svenska cupen 2021/2022

Gruppspel

Kvartsfinal

Svenska cupen 2022/2023

Kvalomgång 2

Anmärkningar

Referenser 

Fotboll i Sverige 2022
Fotbollssäsongen 2022 efter lag
2022